Stark Bikes (Stark) — российский производитель велосипедов. Первые модели велосипедов были представлены в 2001 году. Enjoy Cycling - девиз.

Продукция представлена, в основном, из бюджетных моделей с комплектующими известных и малоизвестных производителей - Shimano, Sram, Joy Tech, Tektro и др. Сочетание оптимальной цены и качества сделали велосипеды Stark популярными в России и странах постсоветского пространства. Производство деталей находится в Тайвани. Изначально сборка находилась в Санкт-Петербурге, затем, в 2004 году перенесено в Псков. В 2012 года Stark Bikes вышла на международный рынок.

Линейки велосипедов 
На 2020 год линейка велосипедов представлена моделями:

 горные — Krafter, Router, Tactic, Tactic FS, Armer, Funriser, Hunter, Indy, Tank, Jumper, Slash, Outpost, Respect
 дёрт / слопстайл — Pusher, Shooter
 городские — Terros
 электровелосипеды — E-Hunter, E-Jam
 фэтбайки — Fat, Rocket Fat
 складные — Cobra, Jam
 женские — Viva, Luna
 детские и подростковые — Rocket, Rocket Y, Bliss, Foxy, Tanuki, Tanuki BMX, Tanuki RUN
 BMX — Madness BMX Race, Madness BMX

Спортивные команды 
Фирмой Stark организованы велосипедные команды Stark Trial Team, Stark Racing Team и Stark Factory Team, на счету которых множество наград

Примечания 

Производители велосипедов России
Предприятия Псковской области